Чута () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Мегура.
 Чута () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Обрежа.
 Чута () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Біказ.

 Чута Дементій Омелянович — молодший сержант, Герой Радянського Союзу (1943).